Cannon kan avse:

 Cannon – en  amerikansk deckar-TV-serie med William Conrad 1971–1976
 Cannon (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Cannon (auktor) – en auktorsförkortningför flera personer
 Cannon Fodder – ett datorspel utvecklat av Sensible Software från 1993
 Cannon Fodder 2 –  ett datorspel utvecklat av Sensible Software, från 1994
 Cannon-Bards teori – en teori inom psykologin som har att göra med känsla och fysiologisk reaktion.
 Cannon County – ett administrativt område i delstaten Tennessee, USA